Архиепископы Охридской архиепископии, список.

Охридские епископы 
 Климент Охридский (886 - 916)

Охридские патриархи 
 Филипп (патриарх, упомянут 976)
 Герман
 Николай
 Давид (упомянут 998, 1015 и 1018)

Охридские архиепископы 
 Иоанн Дебарский (1018—1037)
 Лев (Леон) Пафлагонский (1043, ум. 1056), грек
 Феодул Тетрапольский (упомянут с 1054 по 1064)
 Иоанн Лампин (Лампонский) (1064 — ум. 1079)
 Иоанн III Аинос (Трезвенский) (упомянут 1075)
 Феофилакт Охридский (ок. 1078 — ок. 1108)
 Лев II Мунг (1108 — до към 1120) еврей
 Михаил (Максим) (упомянут ок. 1130) — евнух
 Евстафий (упомянут 1134)
 Иоанн (Комнин) (упомянут 1143, 1156 и 1157) — брат императора Алексея I Комнина
 Адриан (упомянут 1150)
 Константин (упомянут 1155, 1157, 1166 1170)
 Василий (упомянут 1160)
 Иоанн Каматир (после 1183 и 1213) — позднее Вселенский патриарх
 Димитрий Хоматиан (1216—1235)
 Константин Кавасила (ок. 1250)
 Макарий (упомянут 1295)
 Григорий (ок. 1317)
 Николай (ок. 1346)
 Никодим (упомянут 1452)
 Григорий (упомянут 1364, 1365, 1369, 1378)
 Николай II (упомянут 1451)
 Захария Охридский (ок. 1460)
 Дорофей (ок. 1466)
 Марк Ксилокарав (1467 — около 1467)
 Прохор (болгарин, упомянут 1528 или 1540, 1542, 1543, 1547 ум. 1550), восстановил патриарший титул
 Гавриил (ок. 1585—1587)
 Григорий I (1590?)
 Афанасий I (ок. 1596)
 Варлаам (1598 г. обезглавен турками в Велесе)
 Нектарий I (1598—1606)
 Митрофан (около 1614)
 Афанасий I (около 1614 — около 1615)
 Георгий (около 1616)
 Нектарий II (около 1616 — след 1622)
 Порфирий Палеолог (1624–1627)
 Авраамий (до 1629 — после 1634)
 Мелетий (около 1637)
 Даниил (?)
 Харитон (до 1643 — после 1651)
 Дионисий I (около 1652)
 Афанасий II (до 1653 — после 1658)
 Игнатий I (около 1660)
 Арсений I (около 1662)
 Зосима I (ок. 1663)
 Феофан (?-1676)
 Мелетий (1676 -?)
 Григорий II (ок. 1685)

 Герман (1688—1691)
 Григорий IV (1691—1693)
 Игнатий III (1693—1695)
 Зосима II (1695—1699)
 Рафаил (около 1699)
 Герман (до 1702—1703)
 Игнатий III (около 1703)
 Дионисий II (до 1706—1707)
 Зосима II (1707—1708)
 Мефодий I (1708)
 Зосима II (1708—1709)
 Дионисий (1709—1714)
 Филофей (1714—1718)
 Иоасаф II (1719—1745)
 Иосиф (1746 — не ранее 1751)
 Дионисий III (1752 — не ранее 1756)
 Мефодий II (1757 — не ранее 1758)
 Кирилл (1759—1762)
 Иеремия (ум. 1763)
 Ананий (ок. 1763-?)
 Арсений (1763 — 16 января 1767)
 Иоанн (Вранишковский) (с 2005 года)

История Болгарской православной церкви
Охрид
Списки церковных деятелей
Списки:Православие